Черешнев — фамилия.

Известные носители:
 Черешнев, Валерий Александрович (род. 1944) — советский и российский учёный-иммунолог и политический деятель, академик РАН.
 Черешнев, Гавриил Егорович (1916—1996) — Герой Советского Союза.
 Черешнев, Григорий Яковлевич (1874—1944) — русский, советский композитор.
 Черешнев, Игорь Александрович (1948—2013) — советский и российский учёный в области ихтиологии, член-корреспондент РАН.